Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1976 celebrats a la ciutat de Mont-real (Canadà) es disputà una prova de waterpolo en categoria masculina. La competició es realitzà entre els dies 18 i 27 de juliol de 1976 a la Piscina Olímpica i el Complex Esportiu Claude-Robillard.

Comitès participants 
Participaren un total de 131 jugadors de 12 comitès nacionals diferents:

 
 
 

 
 
  Iran

  Iugoslàvia
 
 

 
  Romania

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Ronda preliminar 
Grup A

 18 de juliol de 1976

 19 de juliol de 1976

 20 de juliol de 1976

Grup B

 18 de juliol de 1976

 19 de juliol de 1976

 20 de juliol de 1976

Grup C

 18 de juliol de 1976

 19 de juliol de 1976

 20 de juliol de 1976

Lligueta 7è-12è lloc 
Grup D

 22 de juliol de 1976

 23 de juliol de 1976

 24 de juliol de 1976

 26 de juliol de 1976

 27 de juliol de 1976

Lligueta 1r-6è lloc 
Group E

 22 de juliol de 1976

 23 de juliol de 1976

 24 de juliol de 1976

 26 de juliol de 1976

 27 de juliol de 1976

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Waterpolo 1976 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1976
Waterpolo als Jocs Olímpics